А́рнолд () — английская фамилия. Известные носители:

 Арнолд, Богдан (1933—1968) — польский серийный убийца.
 Арнолд, Генри Харли (1886—1950) — американский военачальник, генерал ВВС США.
 Арнолд, Мэтью (1822—1888) — английский поэт и культуролог.
  Арнолд, Сэмуел (1740–1802) – английский композитор.
 Арнолд, Томас (1795—1842) — английский историк и педагог, антиковед.

См. также 
 Арнольд
 Арнальд
 Арнольди

Примечания